Антоније Цариградски се може односити на:
 Антоније I Цариградски
 Антоније II Цариградски
 Антоније III Цариградски
 Антоније IV Цариградски